és una sèrie hentai de dos capítols basada en el videojoc del mateix nom. Dirigida per Miyako Mizuno, fou produïda per Digital Works. Al Japo, fou distribuïda en format OVA l'11 de gener de 2002.

Argument 
En Yusuke Yagami és un jove estudiant que manté una relació sexual amb la seva cosina, la Shiina. Tot i això, en Yusuke no té bons sentiments envers les dones, ja que en el passat fou testimoni directe de la infidelitat de la seva mare. Abandonat per la seva mare, en Yusuke coneixerà la seva nova família. Però al llarg de la història, desenvoluparà una ira afectiva cada cop més violenta envers la seva mare adoptiva, Misako.

Assetjada sexualment de forma contínua, Yusuke la forçarà a satisfer les seves fantasies sexuals, vorejant el sadisme i la humiliació. Desconcertada, Misako es deixarà emportar per aquesta espiral de vici i desenvoluparà un creixent apetit sexual que Yusuke no podrà controlar.

Personatges 
 Yusuke Yagami Seiyū: Masakazu Oonishi:El protagonista de la sèrie. Afectat greument pel divorci dels seus pares, no oblidarà ni perdonarà l'acte d'infidelitat de la seva mare. Menyspreant la seva nova família adoptiva, transmetrà el seu odi i ressentiment acumulat a la seva mare adoptiva, Misako Yagami, forçant-la a satisfer les seves fantasies sexuals, humiliant-la en moltes ocasions.

 Misako Yagami Seiyū: Tomomi Tashiro. La mare adoptiva d'en Yusuke. Servicial i preocupada per crear un bon ambient a la família, especialment en la relació dels dos germanastres, en Yusuke i la Shiina. Patirà un continu assetjament sexual, essent forçada a satisfer les fantasies sexuals d'en Yusuke. Deixant-se emportar per aquesta espiral de vici i veient com s'ensorren les relacions familiars, desenvoluparà un irrefrenable apetit sexual.

 Shiina Seiyū: Mie Yoshida. La filla de la Misako i germanastra de Yusuke. Alegre i afectuosa, està enamorada platònicament del seu germà gran. Al llarg de la història descobrirà els autèntics sentiments de Yusuke.

 Mio Seiyū: Keiko Sonoda:La cosina d'en Yusuke. Mantenen una relació sexual sense cap lligam afectiu. Veient la manca d'afecte matern de Yusuke, Mio li aconsellarà com redreçar la relació afectiva amb la seva mare adoptiva.

Referències

Enllaços externs 
  
 Pàgina oficial de la sèrie 

Sèries d'anime començades el 2001
Sèries d'anime hentai